Condylanthus är ett släkte av koralldjur. Condylanthus ingår i familjen Condylanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsanemoner
Condylanthus